

Prénom 

Alain est un prénom français, du latin Alanus.

Saints

Patronyme 

 Albert Alain (1880-1971), compositeur et organiste français ;
 François Alain (), ingénieur des mines français ;
 Jehan Alain (1911-1940), compositeur et organiste français, fils d'Albert ;
 Olivier Alain (1918-1994), organiste et compositeur français, fils d'Albert ;
 Marie-Claire Alain (1926-2013), organiste française, fille d'Albert ;

Personnalités désignées par ce prénom

Princes bretons 
 Alain d'Armorique souverain légendaire de Bretagne
 Alain II le Long, souverain légendaire de Bretagne
 Alain  de Bretagne († vers 907), roi de Bretagne
 Alain II de Bretagne († 952), duc de Bretagne
 Alain III de Bretagne († 1040), duc de Bretagne
 Alain IV de Bretagne († 1119), duc de Bretagne
 Alain  d’Avaugour († 1212)
 Alain II d'Avaugour († après 1268)

Autres  
 Alain  (?-1157), évêque de Rennes à partir de 1141
 Alain  (?-1262), évêque de Vannes à partir de 1255
 Alain d'Auxerre (), abbaye de Clairvaux, écrivain théologien
 Alain de Lille (1116?-1202?), abbaye de Cîteaux, théologien français, aussi connu comme poète
 Alain ou Alain de Tréguier (?-1362), évêque de Tréguier sous le nom d'Alain IV

Pseudonyme 

 Émile-Auguste Chartier (1868-1951), philosophe français ;
 Marcel Bourdarias (1924-1942), résistant communiste.

 Henri-Alban Fournier (1886-1914), écrivain français ;

Voir aussi 
 Alains, peuple des steppes
 'Alain', cultivar de rosier floribunda
 

Patronyme français